В 1999 году розыгрыш Кубка России по футболу среди женщин состоялся вновь по новой схеме.
В нем приняли участия 8 коллективов высшего дивизиона.

Основная сетка

Матчи

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры турнира

Ссылки 
 РФС
 Womenfootball
 RSSSF

Литература 
 

Кубок России по футболу среди женщин
1999 год в женском футболе
Футбол в России в 1999 году